Deze lijst van voetbalinterlands is een overzicht van alle officiële voetbalwedstrijden tussen de nationale teams van Burundi en Oeganda. De landen speelden tot op heden veertien keer tegen elkaar. De eerste ontmoeting was een vriendschappelijke wedstrijd op 6 augustus 1981 in Kampala. Het laatste duel, een groepswedstrijd tijdens de CECAFA Cup 2019, werd gespeeld in de Oegandese hoofdstad op 7 december 2019.

Wedstrijden

Samenvatting 

Wedstrijden bepaald door strafschoppen worden, in lijn met de FIFA, als een gelijkspel gerekend.

Oeganda
Burundi